Jan Dominik Jaśkiewicz (1749-1809) – polski chemik, geolog i mineralog, doktor medycyny
 Jan Jaśkiewicz (1941-2015) – polski artysta fotograf